Als Ersatzmonarchen bezeichnet man

 bei einer Thronvakanz denjenigen, der das Amt ausübt, etwa einen Regenten oder Reichsverweser
 den Reichspräsidenten der Weimarer Republik